A A1 Team Portugal é a equipa que representa Portugal na A1 Grand Prix. 

Portugal